La vera storia di Jack lo squartatore (Jack the Ripper) – miniserie televisiva del 1988 diretta da David Wickes
 La vera storia di Jack lo squartatore - From Hell (From Hell) – film del 2001 diretto dai fratelli Hughes